Janine Alder est une joueuse suisse de hockey sur glace née le  à Urnäsch, dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures. Elle a remporté la médaille de bronze du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques en club 

|-
| 2008-2009 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 15 || || || || || || ||  ||  || || 2|| || || || || || || || 
|-
| 2009-2010 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 2 || || || || || || ||  || || || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 2014-2015 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||- || 5 ||  ||  ||  ||  || 2,73 ||  ||  || 
|-
| 2015-2016 || EV Dielsdorf-Niederhasli   || SWHL B || - || - || - || - || - || - || - || - || - ||- || 5 ||  ||  ||  ||  || 2,73 ||  ||  ||  
|-
| 2016-2017 || Huskies de l'Université d'État de Saint Cloud || NCAA || 31 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,54 || 92,6 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2017-2018 || Huskies de l'Université d'État de Saint Cloud ||NCAA || 14 ||  ||  ||  ||  ||  || 2,42 || 93,5 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Huskies de l'Université d'État de Saint Cloud || NCAA || 19 || 4 || 1 || 14 ||  || 50 || 2,63 || 93,5 || 1 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2019-2020 || Huskies de l'Université d'État de Saint Cloud || NCAA ||  4 || 1 || 0 || 2 || 183|| 8 || 2,63 || 92,5 || 1 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2020-2021 || HC Thurgau Indien Ladies  || SWHL A || 16 ||  ||  ||  || 943 || 38 || 2,42 || || || 0 || 4 ||  || || 241 || 9 || 2,25 ||  ||  ||

Statistiques internationales 

|-
| 2012 || align="left"| - 18 ans || align="left"|Championnat du monde - 18 ans || 6 || 342 || 25 || 4,39 || 90,7 || 0 ||  || align="left"| Huitième
|-
| 2013 || align="left"| - 18 ans || align="left"| Championnat du monde - 18 ans || 3 || 170 || 2 || 0,71 || 97,0 || 1 ||  || align="left"|  de Division I
|-
| 2014 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2015 ||align="left"|  ||align="left"| Championnat du monde||  0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0  ||align="left"|  Sixième
|-
| 2017 ||align="left"|  ||align="left"|Championnat du monde ||  0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0||align="left"| Septième
|-
| 2018 ||align="left"|  ||align="left"| Jeux olympiques ||  1 || 60 || 0 || 0,00 || 100 || 1 || 0 || align="left"| Cinquième
|-
| 2019 ||align="left"|  ||align="left"|Championnat du monde || 2 || 120 || 10 || 5,00 || 90 || 0 || 0 ||align="left"| Cinquième

Notes et références 

Sportive appenzelloise
Joueuse suisse de hockey sur glace
Gardienne de but de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures
Naissance en juillet 1995
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014